Bug puede referirse a:

 el río Bug Meridional, que desemboca en el mar Negro;
 el río Bug Occidental, que desemboca en el Vístula;
 un error de software;
 los bugs de Wikipedia.
 el álbum de Dinosaur Jr Bug, de 1988.